Derbent (Rosja) – miasto w Dagestanie, najdalej na południe położone miasto Rosji
 Derbent (Turcja) – nazwa przesmyku między morzami Kaspijskimi i Czarnym w pobliżu gór Kaspijskich